Nader Chah (1688-1747), chahanchah de Perse et fondateur de la dynastie des Afsharides.
 Nader Dahabi (1946-), homme politique jordanien

Voir aussi